Alois Jirásek – scrittore e politico ceco
 František Jirásek – calciatore boemo
 Milan Jirásek – calciatore ceco